poznański – kultywar, odmiana mieszańcowa, ogórka konserwowego, grubobrodawkowego

osoby o nazwisku Poznański:
 Alfred Poznański (1883-1934) – francuski komediopisarz
 Chaim Lajb Poznański (1879–1940) – nauczyciel żydowski i działacz oświatowy oraz polityczny i społeczny w Łodzi
 Edward Poznański (1901–1974) – filozof nauki, matematyk, znawca operacjonizmu
 Grzegorz Marek Poznański (ur. 1971) – polski dyplomata
 Henryk Poznański (1916–1944) – kapral pochodzenia żydowskiego, uczestnik powstania w getcie w 1943 i powstania warszawskiego w 1944 roku
 Izrael Poznański (1833–1900) – przedsiębiorca łódzki pochodzenia żydowskiego
 Ignacy (Izaak) Poznański (1852-1908) – przemysłowiec, najstarszy syn Izraela Poznańskiego
 Jan Poznański (-1940) – nauczyciel, poseł na Sejm II RP, burmistrz Kamionki Strumiłowej
 Jan Poznański (1918-1943) – oficer, cichociemny
 Józef Poznański (właśc. Izaak Topfer, ur. 1920) – kapitan Wojska Polskiego, oficer polityczny, pracownik polskiego wywiadu wojskowego
 Karol Poznański (1859-1928) – doktor chemii
 Karol Poznański (ur. 1931) – pedagog, historyk wychowania
 Kazimierz Z. Poznański (ur. 1947) – polski i amerykański ekonomista
 Kazimierz Poznański (ur. 1962) – polski polityk, poseł
 Marek Poznański (ur. 1984) – polski archeolog i polityk
 Maurycy Poznański (1868–1937) – przemysłowiec łódzki pochodzenia żydowskiego, działacz społeczny
 Mieczysław Poznański (1923-2006) – operator polskich filmów animowanych, współzałożyciel Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
 Samuel Poznański (1864–1921) – polski rabin postępowy, doktor filozofii, orientalista, historyk, publicysta
 Stanisław Poznański (1909-1996) – polski malarz, grafik
 Zenon Poznański (ur. 1942) – generał brygady Wojska Polskiego.

 Zobacz też